Ла Марипоса има више значења:

 Ла Марипоса (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Марипоса (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Марипоса (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Марипоса, Ел Асеитуно (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Марипоса (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Марипоса, Емпаке де Агвакате (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Марипоса (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Марипоса (Сан Антонино ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Марипоса, Лас Чакас (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Марипоса (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Марипоса (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Марипоса (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Марипоса (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Марипоса (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Марипоса (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Марипоса (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Марипоса (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику